merk
 Ardent (motorfiets), een historisch Frans motorfietsenmerk.

schepen
 USS Ardent (SP-680), een Amerikaanse stoom trawler.
 USS Ardent (AM-340), een Amerikaanse mijnenveger van de Aukklasse. 
 USS Ardent (MCM-12), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.
 HMAS Ardent, een Australisch patrouillevaartuig van de Attackklasse.